Legestue har flere betydninger:

 Legestue - primærbetydning - stue man primært leger i
 Legestue (tv-serie) - en tv-serie for børn på DR fra 1970 og frem
 Legestuens Sangbog - en sangbog med sange brugt i tv-serien
 [Legestue] - en dansk dokumentarfilm